Гюлшан Фърънджъоолу () е турска актриса, родена на 27 октомври 1985 година в град Истанбул.

Филмография

Външни препратки 
 Гюлшан Фърънджъоолу  // Acans.com.tr 
 Гюлшан Фърънджъоолу // SinemaTürk 
 Гюлшан Фърънджъоолу // Diziler.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул